Бејсин може да се односи на:
 Бејсин (Монтана)
 Бејсин (Вајоминг)